Académie de Montpellier peut désigner :
 Académie des sciences et lettres de Montpellier, société savante ;
 Académie de Montpellier, circonscription administrative de l'Éducation nationale.